347 км, 347-й киломе́тр — топоним в России и Украине.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Россия 
Железнодоро́жная Каза́рма 347 км, 347 км — населённый пункт (тип: станция) в Рубцовском районе Алтайского края России. Входит в состав Безрукавского сельсовета.

 347 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 844311
 347 км — упразднённый остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 863933
 347 км — другое название остановочного пункта Хаслят (Ямало-Ненецкий автономный округ), Свердловская железная дорога. Код 798611

Украина 
 347 км — обгонный пункт (блок-пост), Донецкая железная дорога (Запорожская область). Код 486749
 347 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Днепропетровская область). Код 481745